Канченджа́нга:

 Канченджанга — горный массив в Гималаях.
 Канченджанга — биосферный заповедник на северо-западе индийского штата Сикким.
 Канченджанга — фильм Сатьяджита Рея.
 Канченджанга — имя самолёта Boeing 707 авиакомпании Air-India, разбившегося 24 января 1966 года на горе Монблан.